«Стеклянный муравейник» () — американский фантастический фильм ужасов 2005 года режиссёра Фреда Олена Рэя. Премьера фильма состоялась 2 августа 2005 года.

Сюжет 
В здании одного из лос-анджелесских небоскрёбов оказывается компания людей, пришедших сюда по самым различным делам: кто-то работает сверхурочно, другой пытается выкрасть важную информацию из кабинета начальника, третий (фотограф Пауло) пригласил на крышу небоскрёба несколько моделей в целях производства фотосессии, а бывший угонщик автомобилей Кертис первый день работает в небоскрёбе уборщиком. Вскоре, после того как в здание привезли партию декоративных растений, во всём небоскрёбе отключается электричество. Окружённые тьмой обитатели небоскрёба начинают осознавать, что в здании они находятся не одни — по тёмным коридорам шагают огромные муравьи-мутанты — экспериментальная секретная разработка военных, случайно завезённая в небоскрёб вместе с растениями.

В ролях

Ссылки 
  

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы о насекомых
Фильмы о мутантах
Муравьи в культуре
Фильмы на английском языке
Фильмы Фреда Олена Рэя
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях